Обыкновенный нырковый буревестник () — вид птиц из семейства буревестниковых (Procellariidae).

Трубконосая птица, обитающая в южной Австралии, Новой Зеландии и на прилегающих островах. Длина тела — 20—25 см, размах крыльев — 33—38 см. Великолепно плавает и ныряет, в толще воды перемещается, работая крыльями.

Примечания

Источники 
 Акимушкин И. Птицы.
 1 500 удивительных птиц. Энциклопедия / пер. с яп. — Аванта+.

Буревестниковые
Птицы Австралии
Птицы Новой Зеландии
Животные, описанные в 1789 году